Appledore – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Appledore (Mid Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Appledore (Torridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)